Never Had a Dream Come True peut faire référence à :

 Never Had a Dream Come True, single de Stevie Wonder, issu de son album Signed, Sealed and Delivered (1969)
 , single de S Club 7, notamment disponible sur leur album 7 (2000)
 Never Had a Dream Come True, une chanson de John et Arthur Simms (1980)

Références 

Homonymie
Homonymie de titre